Three or Four Shades of Blues es un álbum de Charles Mingus grabado entre el 9 y el 29 de marzo de 1977 en Nueva York y publicado por Atlantic el mismo año. Los arreglos fueron realizados por Charles Mingus y Paul Jeffrey.

Lista de intérpretes 
El personal del álbum era el siguiente:
Charles Mingus, bajo.
George Coleman, saxo alto y tenor.
Ricky Ford, saxo tenor.
Jack Walrath, trompeta.
Philip Catherine y Larry Coryell, guitarras eléctricas.
Bob Neloms, piano.
George Mraz, bajo.
Dannie Richmond, batería.
Jim Rowles, piano (en Three or Four Shades of Blues).
John Scofield, guitarra eléctrica (reemplaza a Catherine en Three or Four Shades of Bluesy a Coryell en Nobody Knows).
Sonny Fortune, saxo alto (en Nobody Knows).
Ron Carter, bajo (reemplaza a Mraz en Nobody Knows).

Lista de canciones 
Better Git Hit in your Soul (4:35)
Goodbye, Porkpie Hat (7:00)
Nodin ya Head Blues (10:29)
Three or Four Shades of Blues (12:12)
Nobody Knows (10:06)

Álbumes de Charles Mingus